Николай Панков:
 
 Панков, Николай Васильевич (род. 1965) — российский политик и государственный деятель, депутат Государственной Думы.